Glam steht für:
 Glam Rock, eine Richtung der Rockmusik der 1970er
 Glam Metal, vulgo Hair Metal, ein Musikgenre populär seit den 1980ern

GLAM ist die Abkürzung für:
 Galleries, Libraries, Archives, Museums, siehe GLAM

Glam ist der Familienname folgender Personen:
 Gracie Glam (* 1990), US-amerikanische Pornodarstellerin

Abkürzung